Andreas Levenko (* 17. Juli 1998 in Kiew, Ukraine) ist ein österreichischer Tischtennisspieler ukrainischer Herkunft. Er gewann drei Medaillen bei Jugend-Europameisterschaften und spielt derzeit beim SPG Walter Wels.

Dmitrij Lewenko, Andreas' Vater, war Nationalspieler in der Sowjetunion. Im Rahmen der Challenge Series holte Andreas Levenko einige Medaillen im U-21-Wettbewerb. So konnte er Bronze bei den Slovenia Open gewinnen, wo er im Halbfinale allerdings Bastien Rembert unterlag. Bei den Portugal Open schlug er im Viertelfinale Wladimir Sidorenko, gegen den er bei den Polish Open 2018 im Finale noch verloren hatte.

Turnierergebnisse

Trivia 
2021 wollte Levenko an seiner vierten Weltmeisterschaft teilnehmen. Ebenso wie Amelie Solja war er jedoch nicht gegen COVID-19 geimpft, weswegen ihm die Teilnahme verwehrt wurde.

Weblinks 

 Andreas Levenko Statistiken auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 17. August 2022)
 Andreas Levenko Spielerprofil auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 17. August 2022)

Einzelnachweise

Literatur 
 Martin Oetzmann: Österreichs Zukunft – Andreas Levenko tritt aus dem Schatten der alten Garde Österreichs Herrenteam., Zeitschrift tischtennis, 2021/4 Seite 18–19

Tischtennisspieler (Österreich)
Teilnehmer der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2014
Ukrainer
Österreicher
Geboren 1998
Mann